Èucrates d'Atenes, demagog atenenc 
 Èucrates, general atenenc 
 Èucrates, militar atenenc 
 Èucrates, escriptor grec